Jöckel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Jöckel (1898–1946), deutscher SS-Hauptsturmführer und Kommandant der Kleinen Festung Theresienstadt

 Karl-Heinz Jöckel (* 1953), deutscher Epidemiologe und Hochschullehrer
 Sven Jöckel (* 1977), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Wolf Jöckel (* 1940), deutscher Arzt und Autor